Шан — китайская фамилия ( клан ). 商 — «торговец». 尚

 Шан Сяоюнь (; 1900—1976) — исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере.
 Шан Ян (390—338 до н. э) 商鞅 (Прави́тель о́бласти Шан, собственное имя — Гунсунь Ян) — выдающийся китайский мыслитель, один из основоположников легизма — философско-политического учения, противного учениям даосизма и конфуцианства.

См. также 
 Сто фамилий